Jorge Donato de Hesse y el Rin (Georg Donatus von Hesse, 8 de noviembre de 1906 - 16 de noviembre de 1937), fue el hijo mayor de Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt, quien fuera el último gran duque de Hesse-Darmstadt, y de su esposa, la princesa Leonor de Solms-Hohensolms-Lich.

Matrimonio y descendencia

Jorge se casó el 2 de febrero de 1931 en Darmstadt, con su prima, la princesa Cecilia de Grecia y Dinamarca, hija de príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y la princesa Alicia de Battenberg, tataranieta de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Jorge era a su vez bisnieto de la reina Victoria, pues su padre Ernesto Luis, era hermano de la abuela de Cecilia, Victoria de Hesse-Darmstadt.

La pareja tuvo cuatro hijos:

Príncipe Luis Ernesto Andrés de Hesse-Darmstadt (25 de octubre de 1931 - 16 de noviembre de 1937)
Príncipe Alejandro Jorge Carlos Enrique de Hesse-Darmstadt (14 de abril de 1933 - 16 de noviembre de 1937)

Los dos hijos mayores fallecieron en un accidente aéreo.

Princesa Juana Marina Leonor de Hesse (20 de septiembre de 1936 - 14 de junio de 1939), falleció de meningitis. 
Un mortinato el 16 de noviembre de 1937,  nacido muerto durante el accidente aéreo.

El 1 de mayo de 1937, Jorge y Cecilia se unieron al Partido Nazi.

Muerte

Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt, el padre de Jorge Donato, murió en octubre de 1937. Unas semanas después del entierro, el príncipe Luis de Hesse-Darmstadt, su hermano menor, debía casarse con Margaret Geddes. El 16 de noviembre de 1937, Jorge Donato, Cecilia, sus dos hijos, la gran duquesa Leonor —la madre de Jorge—, la enfermera de los niños, un amigo de la familia, un piloto y dos tripulantes, salieron de Darmstadt hacia el Reino Unido, donde se celebraría la boda de Luis. El avión golpeó la chimenea de una fábrica cerca de Ostende y se desplomó envuelto en llamas, muriendo todos a bordo. Cecilia estaba embarazada de su cuarto hijo en el momento del accidente y el cuerpo del niño nacido muerto fue encontrado entre los restos, indicando que Cecilia había entrado en trabajo de parto. El único sobreviviente de la familia fue Juana, que no estaba en el avión. Juana fue adoptada por el príncipe Luis y la princesa Margarita, sin embargo, murió de meningitis en 1939.

Jorge Donato, su esposa, hijos y madre, fueron enterrados todos en Rosenhöhe, Darmstadt.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Alemania del siglo XX
Casa de Hesse